The Lawn bezeichnet mehrere gleichnamige, im NRHP gelistete, Objekte:

 The Lawn (Maryland), ID-Nr. 84000412
 The Lawn (Virginia), ID-Nr. 89001798

Siehe auch:
 Lawn